Са́лищев — русская фамилия.

Известные носители 
 Салищев, Константин Алексеевич (1905—1988) — советский картограф.
 Салищев, Всеволод Эрастович — советский хирург
 Салищев, Эраст Гаврилович (1855—1901) — российский хирург.